Wutong bezeichnet:

 Wutong (Hejiang) (五通镇), Großgemeinde im Kreis Hejiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wutong (Lingui) (五通镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Lingui im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Wutong (Wujiaqu) (梧桐镇), Großgemeinde der Stadt Wujiaqu im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Wutong (Xiaoyi) (梧桐镇), Großgemeinde der Stadt Xiaoyi in der chinesischen Provinz Shanxi
 Wutong (Yongtai) (梧桐镇), Großgemeinde im Kreis Yongtai in der chinesischen Provinz Fujian
 Wutong (Jingning) (梧桐乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jingning in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Wutong (Kaizhou) (五通乡), Gemeinde im Stadtbezirk Kaizhou der chinesischen Stadt Chongqing
 Wutong (Lengshuitan) (梧桐街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lengshuitan in der chinesischen Provinz Hunan
 Wutong (Tongxiang) (梧桐街道), Straßenviertel der Stadt Tongxiang in der chinesischen Provinz Zhejiang